Raatikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1874-1937), homme politique finlandais
Jaska Raatikainen (né en 1979), batteur finlandais du groupe Children of Bodom
 (1898-1978), homme politique finlandais
, guitariste finlandais du groupe Necrophagist

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois